Кечам има више значења:
 Кечам (Ајдахо)
 Кечам (Оклахома)